1-я кавалерийская дивизия () — тактическое соединение Армии США, существующее с 1921 года.

Прозвище — «Первый отряд» ().

За период своего существования соединение служило в качестве кавалерийской, пехотной, аэромобильной и бронетанковой дивизий.

История 
В 1855 году был сформирован 1-й кавалерийский полк, на основе которого в сентябре 1921 года была создана 1-я кавалерийская дивизия армии США.

Для Армии США период между Первой и Второй мировыми войнами был временем упадка, что отразилось и на новой дивизии. Предполагалось, что она будет проводить учения ежегодно, однако после первых учений 1923 года следующие состоялись только в 1927 году. В последующем дивизия несколько раз меняла структуру в рамках проводившихся экспериментов по поиску оптимального количества и численности её формирований.

28 февраля 1943 года лишилось лошадей последнее конное подразделение дивизии. Формально сохраняя название кавалерийской, дивизия теперь являлась лёгкой пехотной (мотострелковой).

Вторая мировая война 
В середине года она была переброшена в Австралию для подготовки к участию в Тихоокеанской кампании.

29 февраля 1944 года 1-я кавалерийская дивизия прошла «боевое крещение» — её подразделения высадились на островах Адмиралтейства (Новая Гвинея). Бои здесь закончились в мае. С 20 октября дивизия высадилась на острове Лейте, начав освобождение Филиппин. Вплоть до конца войны она участвовала в боях на Лейте и Лусоне. После завершения боевых действий 1-я кавалерийская дивизия была отправлена в Японию для несения оккупационной службы. 8 сентября 1945 года она стала первой американской дивизией, вступившей в Токио.

Корея 

В июле 1950 года, сразу после начала Корейской войны, дивизия была переброшена в Южную Корею. В ходе обороны Пусанского периметра солдаты получили необходимый боевой опыт, и уровень боеспособности дивизии повысился. 41 военнослужащий дивизии, попавший в плен в ходе боёв, был казнён северокорейскими солдатами (резня на высоте 303). 19 октября дивизия заняла Пхеньян, вновь став первой дивизией США, вступившей во вражескую столицу. 1—2 ноября один из её полков стал первым американским формированием, встретившим силы Китайских народных добровольцев в тяжёлом бою при Унсан.

Дивизия оставалась на корейском театре военных действий до января 1952 года, когда была сменена 45-й пехотной дивизией Сухопутных войск Национальной гвардии.

Вьетнам 

В 1962 году были утверждены штаты 11-й экспериментальной воздушно-десантной дивизии, в течение следующих двух лет дивизия (получившая пополнение из состава 2-й пехотной дивизии США) отрабатывала новую для своего времени концепцию ведения мобильной войны с применением вертолётов. 3 июля 1965 года в Форт-Беннинг дивизия получила символику и номера формирований 1-й кавалерийской дивизии (в название добавилось слово «аэромобильная»). В этот момент времени численность дивизии составляла 15 787 человек. На вооружении имелись 93 лёгких разведывательных вертолёта OH-13, 111 многоцелевых вертолётов UH-1B, 176 многоцелевых вертолётов UH-1D, 48 транспортных вертолётов CH-47, шесть самолётов OV-1, 1600 автомашин. В сентябре 1965 года дивизия была переброшена в Южный Вьетнам — в базовый лагерь Кэмп-Рэдклифф в районе Анкхе (Центральное плоскогорье, тактическая зона II корпуса) и начала участие во Вьетнамской войне.

С октября 1965 она начала проводить боевые операции, и уже в конце месяца получила первое серьёзное задание — преследовать подразделения северовьетнамской армии, отступающие от лагеря спецназа в Плейме. Это привело к одному из самых известных сражений войны — в долине Йа-Дранг, где, несмотря на большие потери в одном батальоне и фактическое уничтожение другого, 3-я бригада дивизии сумела отразить атаки нескольких полков противника, утративших после этого боеспособность.

В январе — марте 1966 года дивизия принимала участие в новой крупной операции Masher/White Wing, за которой последовали ещё несколько. В 1966 году дивизия действовала на значительной части территории 2-й армейского корпуса, однако в 1967 году она сконцентрировала свои усилия на прибрежной провинции Биньдинь (операция Pershing).

В январе 1968 года, накануне Тетского наступления, дивизия была передислоцирована в 1-й армейский корпус, где участвовала в боях за Хюэ и Куангчи. В конце года дивизия вновь сменила свою дислокацию, на этот раз переместившись в 3-й армейский корпус, в район Сайгона.

Весной 1970 года она участвовала в Камбоджийской кампании.

Основная часть формирований дивизии покинула Вьетнам весной 1971 года, однако одна бригада оставалась до лета 1972 года (уже не участвуя в активных боевых действиях) в составе последних американских наземных формирований в Южном Вьетнаме.

1970-е — 1990-е 
После возвращения в США дивизия утратила статус аэромобильной и превратилась в бронетанковую, тем не менее, сохраняя своё традиционное название. Она участвовала в операции «Буря в пустыне», однако находилась в резерве 7-го армейского корпуса и поэтому приняла лишь эпизодическое участие в боевых действиях.

Война в Персидском заливе 
1-я кавалерийская дивизия сражалась во время операции «Буря в пустыне» в январе и феврале 1991 года. Она участвовала в битве при Норфолке. 1-я кавалерийская дивизия была развёрнута в октябре 1990 года в составе XVIII корпуса. Планировалось усилить дивизию за счет присоединения бригады «Тигр» от 2-й бронетанковой дивизии, но эта бригада была присоединена к 1-му экспедиционному корпусу морской пехоты (1-я и 2-я дивизии морской пехоты), чтобы добавить этим силам поддержку тяжёлой бронетехникой. Следовательно, 1-й кавалерийской дивизии была отведена роль резерва Центкома. Во время наземной войны 1-я кд была приписана к VII корпусу и сыграла решающую роль в переброске сухопутных войск на кувейтский и западно-саудовский театры военных действий, совершив два нападения на удерживаемую Ираком территорию, когда дивизионная бригада «Блак Джек» (Black Jack) двигалась на север, вынуждая вражеское командование выводить иракские дивизии из Кувейта для поддержки иракских подразделений, обороняющихся в непосредственно самом Ираке. Это движение возглавлял 1-й батальон 5-го кавалерийского полка, который прошёл через несколько иракских дивизий, от Вади Аль-Батин (Wadi Al-Batin) к северу от Басры, прежде чем остановиться. Атака основных боевых танков M1 Abrams, боевых машин пехоты M2 Bradley и других вспомогательных машин продвигалась намного быстрее, чем считалось возможным, застав иракскую армию врасплох.

13-й батальон связи был первым подразделением в Армии США, которое ввело в бой мобильное абонентское оборудование (MSE). Установка, эксплуатация и техническое обслуживание оборудования связи для поддержки сети связи, охватывающей более 280 километров, 13-й батальон связи снова обеспечивал связь дивизии. 13-й батальон связи был первым подразделением армии США, которое обеспечило цифровую связь в Юго-Западной Азии. Это был шлюз, соединяющий порт Даммам со штабом XVIII воздушно-десантного корпуса Армии США.

После возвращения дивизии из Кувейта 1-я бригада «Тигр» 2-й бронетанковой дивизии была переименована в 3-ю бригаду 1-й кавалерийской дивизии.

Ирак 

Очередной войной в боевой биографии дивизии стала Иракская.

В октябре 2001 года бригада дивизии была развёрнута на иракско-кувейтской границе. Некоторые подразделения дивизии участвовали в первоначальном вторжении в Ирак в 2003 году. Дивизия в полном составе была развёрнута в Ираке в январе 2004 года, отправив в бой первое подразделение 9-го кавалерийского полка в сентябре 2003 года. 1-я кавалерийская дивизия сменила 1-ю бронетанковую дивизию в Багдаде. Среди подчиненных ей формирований были: 256-я пехотная бригада Национальной гвардии Луизианы; 39-я пехотная бригада Национальной гвардии Арканзаса; подразделение роты Альфа 28-го батальона связи; подразделения 81-й бронетанковой бригады Национальной гвардии Вашингтона; и 2-й батальон 162-й пехотной дивизии (Орегон) и рота Эхо (служба управления воздушным движением) 126-го авиационного полка (Массачусетс). Проведя в Ираке более года, она вернулась в США к апрелю 2005 года. Её сменила 3-я пехотная дивизия. Артиллерийское командование (DIVARTY) было организовано как 5-я бригада. В ней содержались: штаб и штабная рота (HHB), артиллерийское командование (DIVARTY); 1-7 кавалерийский батальон; 1-8 кавалерийский батальон; 1-21 артиллерийский дивизион; и 515-й батальон материально-технического обеспечения (временный). Дивизия участвовала во многих ключевых сражениях против повстанцев, в том числе во Второй битве при Фаллудже в 2004 году, когда 2-я бригада 1-й кавалерийской дивизии вела интенсивные городские бои от дома к дому, чтобы уничтожить вражеские ячейки в городе. Во время развёртывания Operation Iraqi Freedom (OIF2) численность постоянного и прикреплённого персонала дивизии составляла около 40 000 человек. В бою погибло 168 военнослужащих, около 1500 получили ранения.

Дивизия выполняла обязанности штаба Многонациональной дивизии — Багдад (Multi-National Division — Baghdad) с ноября 2006 года по декабрь 2007 года. 4-я бригада, сформированная в 2005 году, прибыла в мухафазу Найнава в октябре и ноябре 2006 года. Однако 2-12 кавалерийский батальон был выделен и переброшен в Багдад, чтобы усилить там усилия дивизии.

3-я бригада «Серый волк» была развёрнута в провинции Дияла в сентябре 2006 года и участвовала в битве при Баакубе в рамках увеличения численности войск в Ираке в 2007 году.

Дивизия взяла на себя обязанности штаба Многонациональной дивизии — Багдад в период январь 2009 — январь 2010. Развёртывание затем было продлено на 23 дня.

4-я бригада «Длинный нож», развёрнута в Мосуле, провинция Найнава, с сентября 2010 по сентябрь 2011 года.

Состав

Командиры 

 Генерал-майор  (ноябрь 1938 — октябрь 1940)
 Генерал-майор  (апрель 2008 — апрель 2010)
 Бригадный генерал (позже генерал-майор)  (январь 2014 — январь 2016)

В искусстве 
Фильм «Мы были солдатами» полностью посвящён 1-му эскадрону 7-го кавалерийского полка дивизии и его действиям во время битвы в долине Йа-Дранг.

В этой дивизии проходил службу автор книги «Ястреб-цыплятник» Роберт Мейсон с августа 1965 по май 1966.

Действия дивизии показаны в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня».

Фильм «Гран Торино» рассказывает о ветеране 1-й кавалерийской дивизии, участвовавшей в корейской войне.

В сериале «Долгая дорога домой» 2017 года описываются события, произошедшие в апреле 2004 года в Ираке.

Главный герой фильма «Лестница Иакова» режиссёра Эдриана Лайана, Джейкоб Сингер, также служил в 1-й кавалерийской дивизии. Символику подразделения можно наблюдать в первых сценах фильма, действие которых происходит во время Войны во Вьетнаме.

См. также 

 Инцидент на высоте 192

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 1-й кавалерийской дивизии
 Сайт РГ, "Танком по Европе.

Кавалерийские дивизии США во время Второй мировой войны
Вооружённые силы США во Вьетнамской войне
Бронетанковые формирования США
Воинские части и формирования, созданные в 1921 году